Serralonga ima više značenja:
 Serralonga, Avellino
 Serralonga, Sassari